Het Embassy World Snooker Championship 1995 vond plaats van 14 april tot en met 30 april 1995 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Titelverdediger Stephen Hendry won het toernooi voor de vierde keer op rij en de vijfde keer in totaal.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 190.000,-
 Finalist: £ 115.000,-
 Halvefinalist: £ 57.000,-
 Kwartfinalist: £ 29.000,-
 Laatste 16: £ 15.500,-
 Laatste 32: £ 8.750,-
 Hoogste break: £ 16.000,-
 Maximumbreak: £ 147.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 147, 133, 128, 124, 121, 119, 114, 105, 103, 103, 101, 100 - Stephen Hendry
 136, 117, 100 - Andy Hicks
 129, 123, 115, 110 - John Parrott
 117 - Tony Drago
 115, 111, 101 - Nigel Bond
 112, 111 - Ronnie O'Sullivan
 108, 107 - Peter Ebdon
 103 - Dave Harold
 100 - Alan McManus
 100 - Darren Morgan

Opvallendheden
 Stephen Hendry maakte twaalf century breaks (100+ punten in één beurt) tijdens het toernooi en vestigde daarmee een WK-record.

1995
Sport in 1995